Народний фронт - загальна назва політичних союзів, що об'єднували ліві та лівоцентристські сили.

Політичні партії:
 Народний фронт Азербайджану  - азербайджанська політична партія.
 Народний фронт (Іспанія) — політичний союз лівих та ліберальних партій перед виборами 1936 року.
 Народний фронт (Україна) - українська парламентська партія.
 Народний фронт (Франція) - французька коаліція лівих політичних партій і рухів, яка існувала в 1936-1938 роках.
 Народний фронт «Хостуг Тива» - політична партія Республіки Тива в 1990-х роках, яка мала на меті створення незалежної тувинської держави.

Національно-визвольні рухи:
 Народний фронт імені імама Шаміля - аварський національний рух в 1980-их та 1990-их, який протистояв кумицьким, чеченським та козацьким організаціям у Дагестані.
 Народний фронт Естонії -  - політичний рух в Естонії в 1988–1993 роках, який виступав на підтримку політики "Перебудови".
 Народний фронт Латвії - політичний рух в Латвії в 1988–1993 роках, який виступав за відновлення незалежності Латвії.
 Народний фронт Молдови - політичний рух в Молдові в 1989-1992 роках, який виступав за політичну та економічну незалежність Молдови.